Vojskova est un toponyme qui peut désigner :
Vojskova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Vojskova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.